Als Europameisterschaft 1939 oder EM 1939 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1939 stattfanden:

 Basketball-Europameisterschaft 1939 in Kaunas (Litauen)
 Boxeuropameisterschaften 1939 in Dublin (Irland)
 Dreiband-Europameisterschaft 1939 in Angoulême (Frankreich)
 Eishockey-Europameisterschaft 1939 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1939 in Basel und Zürich (Schweiz)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1939 in Davos (Schweiz)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1939 in Riga (Lettland)
 Grand-Prix-Europameisterschaft 1939 
 Motorrad-Europameisterschaft 1939 
 Ringer-Europameisterschaften 1939 in Oslo (Norwegen)

!
1939